«Юрий Гагарин» — документальный фильм Творческого объединения «Экран» вышел на экраны Центрального телевидения сразу после гибели Юрия Гагарина в 1969 году. Фильм является дипломной работой кинорежиссёра и сценариста Юрия Сальникова. В 2003 году Сальников выпустил обновленную и дополненную версию под названием «Вспоминая Юрия Гагарина».

Сюжет 
Фильм состоит из четырёх частей: «Встреча», «Перед стартом», «Полет», «Бессмертие».

В фильме рассказывается о Юрии Гагарине, его родине, учебе в школе и техникуме, летном училище, о том, как он поступил в отряде космонавтов и готовился к полёту, как проходили первый полёт человека в космос и триумфальная встреча космонавта на земле.

Фильм повествует о жизни Гагарина после космического полёта, о его семье, о работе в центре подготовки космонавтов и учебе в академии,

В заключительной части фильма идёт рассказ о гибели Ю. Гагарина во время испытательного полета на самолёте-истребителе, о той скорби, которая охватила страну и всенародной памяти о первом космонавте планеты, которая будет жить вечно.

В фильме о Юрии Гагарине делятся своими воспоминаниями его мать Анна Тимофеевна, жена Валентина, наставник Ю. А. Гагарина в Саратовском аэроклубе Герой Советского Союза С. И. Сафронов, космонавт Алексей Леонов.

В фильме использованы материалы Государственного архива кинофотодокументов СССР, ЦСДФ, Студии Центрнаучфильм, Чехословацкого телевидения, Ленинградской, Нижне-Волжской, Дальневосточной студий кинохроники и личных архивов семей А. И. Гагарина и Ю. А. Гагарина.

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: П. Барашев, Ю. Сальников
 Режиссёр: Ю. Сальников
 Дикторский текст: В. Никиткина
 Оператор: О. Насветников
 Комбинированные съемки: А. Франго
 Композитор: Ш. Каллош
 Звукооператоры: Л. Зайцев, В. Павлов, В. Силаев
 Монтаж: О. Репнина
 Текст читает: А. Хлебников
 Редактор: В. Фуртичев
 Директор картины: З. Хотимский

Дополнительно 
Учитывая тему, Юрию Сальникову позволили снять дипломный проект полнометражным – что было исключением для таких работ, и помогли собрать хронику.

Фильм стал первым документальным фильмом после гибели Юрия Гагарина, перед этим в период с 1961 по 1968 год было о нём было снято порядка десяти документальных фильмов.

В 2003 году режиссёр подготовил обновленную версию фильма под названием «Вспоминая Юрия Гагарина», фильм получил специальную премию Гран-при в номинации «Каким он парнем был» международной акции «Первый в космосе», которую проводил фонд «Русский мир» в 2010—2011 годах.

Ссылки 
 Юрий Гагарин (видео), Телестудия Роскосмоса 
 Лелюк Дарья - Ко Дню космонавтики: обзор лучших фильмов про космос, Журнал "Office Magazine" 6 Апреля 2017

См. также 
 Фильмы режиссёра Ю. Сальникова о Юрии Гагарине: «Вспоминая Юрия Гагарина» (2003 г.), «Быть первым» (2010 г.).

Примечания 

Документальные телефильмы СССР
Документальные фильмы-биографии о космонавтике
Документальные фильмы о Юрии Гагарине
Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1969 года
Телефильмы на русском языке